Budai () – gmina miejska () powiatu Jiayi, położonego w zachodniej części wyspy Tajwan, wchodzącego w skład prowincji Tajwan Republiki Chińskiej. 

Populacja gminy Budai w 2016 roku liczyła 27 509 mieszkańców – 13 451 kobiet i 14 058 mężczyzn. Liczba gospodarstw domowych wynosiła 9996, co oznacza, że w jednym gospodarstwie zamieszkiwało średnio 2,75 osób.

Demografia (1996–2016)

Uwagi

Przypisy 

Jiayi